E-System steht für:
 eine Kamera, siehe Olympus-E-System
 in der Organisation Gehlen den Verteidigungsfall, siehe Verteidigungsfall (Deutschland)